Skotské příjmení Beattie má více nositelů:

 John Watt Beattie (1859–1930), australský fotograf
 Stephen Beattie (1908–1975), britský vojenský námořní kapitán
 Thomas Beattie (1953–2018), anglický fotbalista
 William Beattie (1793–1875), skotský lékař a básník

Externí odkazy 

Skotská příjmení